Molnár László
 Molnár László (1833–1902) tanítőképzőintézeti igazgató, tanár 
 Molnár László (1840–1910) jezsuita szerzetes, gimnáziumi igazgató
 Molnár László (1857–1925) színész, színészpedagógus (Nemzeti Színház)
 Molnár László (1879–1952) római katolikus plébános, pápai kamarás
 Molnár László (1902–1981) Európa-bajnok evezős, olimpikon
 Molnár László (1913) szobrász
 Molnár László (1916–1998) néprajzkutató
 Molnár László (1921–1944) vitéz, vadászpilóta
 Molnár László (1923–1999) neurológus
 Molnár László (1944) zeneszerző, karmester
 Molnár László (1949) labdarúgó, játékvezető (Bp. Honvéd, ZTE)
 Molnár László (1950–2018) politikus, országgyűlési képviselő (1998–2002)
 Molnár László (1953) helytörténész, polgármester (Páka)
 Molnár László (1957) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP, 2002-2010)
 Molnár László (1960) szlovák válogatott labdarúgó, kapus, edző
 Molnár László (1964–) közgazdász, szociológus
 Molnár László (1965) labdarúgó
 Molnár László (1966) színész, rendező (Musical Színház)
 Molnár László (1969) színész, rendező (Szigligeti Színház)
 Molnár László (1975) labdarúgó
 Molnár László Állami-díjas kohómérnök
 Molnár László zenész
 Molnár László székesfehérvári ezüstműves mester, ötvösművész
 Molnár László bőgőművész (Rajkó Művészegyüttes)
 Molnár László (csillagász)

hasonló nevűek
Mihályi Molnár László (1953) tanár, költő, publicista, művelődésszervező, politikus.
Molnár László József (1951) grafikus, bélyegtervező
V. Molnár László (1952) történész
Z. Molnár László (1885–1956) színész (Király, Magyar, Belvárosi Színház)

Jegyzetek